Jméno a příjmení Břetislav Novák má více nositelů:

 Břetislav Novák (1938–2003) – český matematik
 Břetislav Novák (skokan na lyžích) (* 1956) – český skokan na lyžích
 Břetislav Novák (výtvarník) (1913–1982) – český brusič skla, sklářský výtvarník a pedagog